Adamy ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Adamy (1890–1976), deutscher Maler und Grafiker
 Heinrich Adamy (1812–1897), deutscher Geograph und Lehrer
 Joseph Adamy (1778–1849), nassauischer Politiker
 Rudolf Adamy (1850–1898), deutscher Kunsthistoriker, Archäologe und Museumsinspektor

Adamy ist der Name folgender Orte:
 ein Ortsteil von Lachowice, Landgemeinde Stryszawa, Polen
 ein Weiler in Łętowe, Landgemeinde Mszana Dolna, Polen
 ein mehrheitlich von Polen bewohntes Dorf in der Ukraine, das 1944 während der Massaker in Wolhynien und Ostgalizien zerstört wurde